Den Familiennamen Muguerza tragen:

Javier Muguerza (1936–2019), spanischer Philosoph
José Muguerza (1911–1980), spanischer Fußballspieler